Der Warsteiner Challenger 2002 war ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 3. März 2002 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 13 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 17 kB)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Hamburg